Jessica Malsiner (ur. 23 września 2002 w Vipiteno) – włoska skoczkini narciarska oraz kombinatorka norweska. Reprezentantka klubu SC Gardena. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2018, 2020).

Skoki narciarskie uprawiają również jej siostry – Manuela i Lara.

Przebieg kariery 
Swoje pierwsze starty na arenie międzynarodowej zaczynała jako kombinatorka norweska. 29 sierpnia 2014 roku wystartowała w Oberstdorfie w zawodach dzieci, gdzie sklasyfikowana została na dziewiętnastej pozycji.

Jako skoczkini zadebiutowała 30 stycznia 2016 roku podczas zawodów OPA Games w Villach, w których uplasowała się na początku trzeciej dziesiątki. Dzień później w zawodach drużynowych zajęła jedenaste miejsce. We wrześniu po raz pierwszy stanęła na starcie zawodów Alpen Cup w Einsiedeln zajmując miejsca na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki zawodów.

Na początku lutego 2018 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów odbywających się w Kanderstegu. Konkurs indywidualny zakończyła na czterdziestej piątej lokacie ex aequo z Amerykanką Samanthą Macugą. Następnego dnia w konkursie drużynowym wraz z Alice Puntel, Martiną Ambrosi i Larą Malsiner sklasyfikowana została na dziesiątym miejscu uzyskując najsłabszy wynik w drużynie.

W połowie września zadebiutowała w zawodach FIS Cup w rumuńskim Râșnovie. W obu konkursach zajęła kolejno miejsce szesnaste i osiemnaste. W tym cyklu wystartowała jeszcze w finałowych konkursach rozgrywanych w Villach pod koniec lutego 2019 roku zajmując miejsca na początku drugiej dziesiątki stawki.

7 sierpnia 2019 roku w niemieckiej Pöhli odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach Alpen Cup.

W połowie grudnia zainaugurowała sezon Pucharu Kontynentalnego startem w norweskim Notodden, w którym odniosła zwycięstwo.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Włoskie skoczkinie narciarskie
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Sterzing
Urodzeni w 2002